Владислав Михайлович Лаврик (род. 29 сентября 1980, Запорожье, УССР, СССР) — российский музыкант, трубач, дирижёр и педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (2021). Лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2015 год.

Биография 
Родился в семье музыкантов. Обучался в Музыкальной школе им. Шебалина одновременно на фортепианном и духовом отделениях. В 1994 году поступил в Музыкальный колледж им Альфреда Шнитке по классу трубы к А. М. Паутову. Уже обучаясь в колледже, В. М. Лаврик заявил о себе как трубач-солист, выступая с различными оркестрами в России и за рубежом.

С 1998 по 2003 годы продолжил обучение в Московской консерватории в классе профессора Ю. А. Усова, а позже — в классе доцента Ю. Е. Власенко (окончил под его руководством аспирантуру в 2005 г.).

С 2008 года старший преподаватель кафедры медных духовых инструментов Московской консерватории.

В 2011 году впервые принял участие в VII ежегодном музыкальном фестивале «Crescendo»..

Награды и премии 
 Заслуженный артист Российской Федерации (24 августа 2021) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2015 год.
 Лауреат нескольких международных конкурсов, среди которых: Конкурс молодых трубачей им. Т.Докшицера (1994 год, 1996 год), Международный конкурс «Классическое наследие» (1994), «Московский международный конкурс трубачей» (2000 год).

Ссылки 
 http://www.mosconsv.ru/person.aspx?p_pageAlias=Person&person_id=9078
 http://www.vladislavlavrik.com
 www.forumklassika.ru/showthread.php?t=15516&s=d14ed380d246fad69b6164839b8da126
 http://www.photosight.ru/photos/3263612/

Примечания 

Трубачи России
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Музыканты Российского национального оркестра
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры